Igor Ivanovics Nyikityin (1952) olimpiai ezüstérmes szovjet-orosz súlyemelő
 Igor Valerjevics Nyikityin (1973) kazahsztáni orosz jégkorongozó, edző, olimpikon